Libro Blanco puede referirse a:

 El libro blanco del euskera es una publicación del año 1977 de la "Real Academia de la Lengua Vasca", donde se reconstituye la historia clínica de la que carecía el euskera.
 El libro en blanco (The blank book) es un libro estadounidense que acompaña a la serie "Una serie de catastróficas desdichas", de Lemony Snicket.
 Libro blanco, o informe blanco (white paper), es un documento o guía con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema, o tomar una decisión. Utilizado especialmente en los ámbitos gubernamental y comercial.
 Libro Blanco, de la colección de "Libros de Colores" (White Book), publicado en 1993, define las especificaciones técnicas estándares que definen el formato de discos compactos CDi-Bridge, VCD (Video CD o "CD de Video") y SVCD (Super Video CD o "CD de Súper Video"). Forma parte de la colección de Libros de Colores" (Rainbow Books), que son especificaciones técnicas estándares que definen los formatos permitidos de las distintas variantes de los discos compactos.
 Libro Blanco de 1939, también denominado "Libro Blanco de MacDonald" en referencia al ministro británico de Colonias que lo patrocinó, texto publicado el 17 de mayo de 1939 por el gobierno británico de Neville Chamberlain, que determinaba el futuro inmediato del Mandato Británico de Palestina hasta que se hiciese efectiva su independencia.
 Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña fue presentado el 29 de septiembre de 2014 por la Generalidad de Cataluña que analiza los distintos aspectos a tener en cuenta en el proceso de transición de Cataluña hacia un país independiente.
 Libro Blanco de Sarnen es un documento, escrito aproximadamente en el año 1470, que contiene manuscritos acerca de los primeros confederados suizos.
 Libro blanco del cambio de gobierno en Chile fue editado tras el golpe de Estado de 1973 por la Secretaría General de Gobierno de Chile.